Европейското първенство по волейбол за мъже през 2019 година е 31-вото издание на този турнир и се провежда за първи път в 4 страни.

Македония и Черна гора дебютират, а Русия защитава шампионската си титла от 2017 г.

 Всички часове са в Централноевропейско време
 Първите 4 отбора от всяка група продължават в следващия кръг.

Група А 

|}|}

Група B 

|}|}

Група C 

|}|}

Група D 

|}|}

Финален кръг 

 Всички часове са в Централноевропейско време

Осминафинали 
|}

Четвъртфинали 
|}

Полуфинали 
|}

Мач за 3то място 
|}

Финал 
|}

Финално класиране

Източници 

 https://www.cev.eu/

Европейски първенства по волейбол
Списъци